Суперкубок Хорватії з футболу 1994 — 3-й розіграш турніру. Матчі відбулись 24 і 31 липня 1994 року між чемпіоном Хорватії Хайдук (Спліт) та володарем кубка Хорватії Кроація (Загреб).

Матчі

Перший матч

Другий матч

Посилання 
 Суперкубок Хорватії на rsssf 

1994
Хорватія
1994 у хорватському спорті